Belägringen av Berat kan avse:

 Belägringen av Berat (1280–1281) – av angevinska styrkor mot den bysantinska garnisonen
 Belägringen av Berat (1455) – av albanska styrkor ur Lezhëligan mot ottomanerna